, voie routière de la ville de Saint-Pétersbourg.
 Komendantski prospekt, station du métro de Saint-Pétersbourg nommée du fait de sa situation sous la voie éponyme.